Denumirea de Septemvriiți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Septemvriiți, un sat în comuna Kavarna, regiunea Dobrici;
 Septemvriiți, un sat în comuna Vălcedrăm, regiunea Montana;
 Septemvriiți, un sat în comuna Dimovo, regiunea Vidin.